Круглянское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Круглое.

География

Административное устройство 
В состав Круглянского сельского поселения входят:
 село Круглое,
 село Стефанидинодар.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области